Sibir kan syfta på:

 Sibir – translitteration av det ryska namnet på Sibirien
 Sibirkhanatet – ett tatariskt khanat i västra Sibirien på 1500-talet
 Sibir – en medeltida stad vid floden Irtysj och historisk huvudstad för Sibirkhanatet, se Qashliq
 Sibir Airlines - tidigare namn på S7 Airlines